Оранжерея:

 Оранжерея — строение для выращивания растений, искусственная экосистема.
 Оранжерея — современная теплица, построенная по проекту Эвы Йиржичной в Королевском саду (Пражский Град).
 Оранжерея — сооружение в Касселе (Германия).

См. также 
 Оранжерея Версаля 
 Оранжерея Дурасова
 Музей Оранжери